U 117 bezeichnet:
 ein U-Boot der kaiserlichen Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg, siehe SM U 117
 ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, siehe U 117 (Kriegsmarine)

Abkürzung